Belidschi (russisch ) ist der Name folgender Orte in der Republik Dagestan (Russland):
 Belidschi (Siedlung), Siedlung städtischen Typs
 Belidschi (Dorf), Dorf